Cherry Garcia er en is fremstillet af isfabrikanten Ben & Jerry's. Isen har kirsebærsmag og indeholder kirsebær- og chokoladestykker. Cherry Garcia blev introduceret i 1987 som en hyldest til Jerry Garcia, leadguitarist, sanger og sangskriver i det psykedeliske band Grateful Dead.

Desserter